Framing – nelle scienze sociali, processo d'influenza sulla percezione dei significati.
Framing – in informatica, relativo all'uso di più frame in una pagina web.
Framing – in telecomunicazioni, suddivisione in frame (pacchetti) delle informazioni da trasmettere